Cocoșești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cocoșești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Cocoșești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova